Markussen ist der Familienname folgender Personen:

 Inga Dóra G. Markussen (* 1971), isländisch-grönländische Politikerin (Siumut) und Journalistin
 Johan Markussen (1906–1994), grönländischer Künstler
 Marie Dølvik Markussen (* 1997), norwegische Fußballspielerin
 Michael Markussen (* 1955), dänischer Radrennfahrer, siehe Michael Marcussen
 Niels Markussen (1934–2008), dänischer Segler
 Nikolaj Markussen (* 1988), dänischer Handballspieler
 Ruben Markussen (* 1995), norwegischer Sänger, siehe Ruben (Sänger)
 Rudy Markussen (* 1977), dänischer Boxer